Seis buques de la Royal Navy británica, han recibido el nombre HMS Thistle, por el Cardo (thistle en inglés) la flor nacional de Escocia: 

  fue una goleta de 10 cañones botada en 1808 y hundida en 1811.
  fue un bergantín de 12 cañones botado en 1812 y desguazado en 1823.
  fue un cañonero clase Dapper con casco de madera y propulsado por una hélice bodado en 1855 y desguazado en 1863.
  fue un cañonero de hélice botado en 1868 y vendido en 1888.
  fue un cañonero de clase Bramble botado en 1899 y vendido en 1926.
  fue un submarino de clase T botado en 1939 y hundido en 1940.

En  ficción
 HMS Thistle es una corbeta en el libro de Douglas Reeman To Risks Unknown.

Nombres de buques británicos